Unter Flugplatz Ferrara kann man verstehen:

 den Flugplatz Ferrara-San Luca (LIPF), unmittelbar südlich der italienischen Stadt Ferrara;
 den Flugplatz Ferrara-Aguscello (LIDV), wenige Kilometer südöstlich der Stadt;
 den ehemaligen Militärflugplatz bei Poggio Renatico, südwestlich von Ferrara.